A metanoia (görög μετάνοια, metanoia) a szövegkörnyezettől függően más és más jelentésű:
jelentésbeli vagy gondolati fordulat,
korrekció, 
helyesbítés,
véleményváltoztatás,
megváltozás,
megtérés, konverzió, 
életátgondolás, 
a gondolkodás megváltozása,
a gondolkodásmód átalakítása,
átfordulás,
átalakulás.

 metanoia (retorika), helyesbítés, correctio, jelentésbeli fordulat<ref>*  Fido was the friendliest of all St. Bernards, nay of all dogs.  
  The chief thing to look for in impact sockets is hardness; no, not so much hardness as resistance to shock and shattering. 
  And if I am still far from the goal, the fault is my own for not paying heed to the reminders—nay, the virtual directions—which I have had from above. --Marcus Aurelius 
  Even a blind man can see, as the saying is, that poetic language gives a certain grandeur to prose, except that some writers imitate the poets quite openly, or rather they do not so much imitate them as transpose their words into their own work, as Herodotus does. --Demetrius 
  These new textbooks will genuinely improve the lives of our children, or rather the children of the whole district. 
  While the crack widens and the cliff every minute comes closer to crashing down around our ears, the bureaucrats are just standing by twiddling their thumbs—or at least they have been singularly unresponsive to our appeals for action. 
</ref>
 metanoia, teológia: megbánás, megtérés, az Istenről való gondolkodás megváltoztatása

 metanoia, a pszichológiában egy Carl Gustav Jung által bevezetett és R. D. Laing által továbbfejlesztett fogalom; alapvető mentális változás; a fókusz, az attitűd és az értékek megváltoztatásaa metanoia, or fundamental mind change…metanoia means for Jung changing our focus, our attitude and our valuesa mindennapos visszafordulás, a gondolkodásmódbeli változás és a metanoiacirca 1913, Jung... experiences what he calls a 'metanoia' (change of mind) that is not only manifest in a 'turn inward', an introversion, but in a shift of emphasis from 'introverted thinking' (on which he had previously relied as a primary mental function) to "introverted intuition"

 Metanoia (filmstudió)

 Metanoia Színház, színházstúdió

 Metanoia Artopédia, színház 

 Metanoia Ministries Online, ex-gay felekezetközi keresztény egyházi hivatal

 Zenében 
 Metanoia (Porcupine Tree-album)
 Metanoia'' (Omega Diatribe-album)

Jegyzetek